Yamandú puede referirse a las siguientes personas: 

 Yamandú, cacique guaraní chandul del delta del Paraná en época de la fundación de Santa Fe; 
 Yamandú Acosta, filósofo, investigador, escritor y profesor universitario uruguayo;
 Yamandu Costa, guitarrista y compositor brasileño;
 Yamandú Fau, profesor y político uruguayo; 
 Yamandú Orsi, docente y político uruguayo; 
 Yamandú Palacios, escritor y músico uruguayo;
 Yamandú Rodríguez, poeta, dramaturgo y narrador uruguayo.